Onderdistrict in Indonesië
 Sungai Rotan (onderdistrict), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sungai Rotan (Renah Mendaluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi
 Sungai Rotan (Rantau Panjang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Sungai Rotan (Sungai Rotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra